El nombre Kanako Watanabe puede referirse a las siguientes personas:

Kanako Watanabe, cantente japonesa;
Kanako Watanabe, nadadora japonesa;